«Tati» — сингл американского рэпера 6ix9ine, выпущенный 27 мая 2018 года в качестве ведущего сингла с дебютного студийного альбома Dummy Boy. Песня была спродюсирована Boi-1da, Cubeatz и DJ SpinKing, который также фигурирует в песне. Сингл достиг высшей позиции под номером 46 в американском чарте Billboard Hot 100.

Музыкальное видео 
Премьера музыкального видеоклипа состоялась на канале WorldStarHipHop на YouTube. В нём 6ix9ine предстаёт в красном внедорожнике с виниловой банданой, в квартире с различными женщинами и на улицах Бруклина, Нью-Йорк, с некоторыми предполагаемыми членами банды Bloods.

Чарты

Примечания

Ссылки 
  на SoundCloud
 

Песни 2018 года
Песни 6ix9ine
Песни, написанные 6ix9ine
Песни, написанные Кевином Гомингером
Песни, написанные Тимом Гомингером
Песни, написанные Boi-1da
Песни, спродюсированные Boi-1da
Песни, спродюсированные Cubeatz